Маријин двор може да се односи на:

 Маријин двор (Сарајево), насеље у Сарајеву, Босна и Херцеговина
 Маријин двор (зграда), зграда у истоименом насељу

Види још 
 Мариндвор (вишезначна одредница)